Кердьом — село в Республіці Саха (Росія)
 Кердьом — залізнична станція АК «Залізниці Якутії» (Росія)